Karl U. Smith (1907–1994) – amerykański psycholog
 Karl Smith (ur. 1959) – jamajski lekkoatleta, chodziarz
 Karl Smith (ur. 1978) – angielski krykiecista